Никола́й Толсто́й:
 
 
 Толстой, Николай Иванович (1758—1818) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.
 Толстой, Николай Ильич (1794—1837) — русский офицер, отец Л. Н. Толстого; изображён в нескольких его произведениях.
 Толстой, Николай Матвеевич (1802—1879) — генерал от инфантерии, генерал-адъютант, директор Николаевской Чесменской богадельни.
 Толстой, Николай Николаевич (1823—1860) — русский писатель, офицер, старший брат Льва Толстого.
 Толстой, Николай Петрович (1759—1822) — граф, бригадир, почётный опекун Московского опекунского совета.
 Толстой, Николай Сергеевич (1812—1875) — граф, помещик и краевед Воскресенского края Нижегородской губернии.
 Толстой-Милославский, Николай Дмитриевич (род. 1935) — британский историк и политик; писатель.